

Cinema
The Messenger – film del 1918 con Oliver Hardy
The Messenger – film del 1986 di Pierluigi Ciriaci
The Messenger – film del 1987 di e con Fred Williamson
Oltre le regole - The Messenger – film del 2009 di Oren Moverman
The Messengers – film del 2007 di Oxide Pang Chun e Danny Pang
Giovanna d'Arco (The Messenger: The Story of Joan of Arc) – film del 1999 di Luc Besson
The Messenger – cortometraggio del 2003 di Ryūhei Kitamura

Letteratura
The Messenger (Douglas Niles) – romanzo di Douglas Niles del 2001, della serie fantasy Dragonlance: Icewall
The Messenger (Markus Zusak) – romanzo di Markus Zusak del 2002
The Messenger - Terrore in Vaticano (The Messenger) – romanzo di Daniel Silva del 2006

Editoria 
Messenger of the Sacred Heart, conosciuto come The Messenger, rivista cattolica irlandese fondata nel 1888
The Messenger Magazine – rivista creata da e per persone afroamericane
The Messenger – Pubblicazione quadrimestrale a cura dell'Osservatorio europeo australe

Musica 
The Messenger, album di Kurt Elling  del 1997
The Messenger, album di Ernest Dawkins del 2006
The Messenger, album dei Casey Jones del 2006
The Messenger, album di Johnny Marr del 2013

Videogiochi
Louvre - The Messenger – videogioco d'avventura

Pagine correlate
Messenger
The Messengers